Кыпча́кские языки́ — одна из самых крупных по числу языков (более 10) групп тюркских языков, восходящих к единому кыпчакскому языку. Другие названия: северо-западная, тау-группа и др.

Кыпчакские языки распространены по всей России от Балтики и Причерноморья до Кавказа и Урала вплоть до Сибири, а также в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и частично, также в Монголии, Турции, Афганистане и Китае (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Численность говорящих на кыпчакских языках превышает двадцать миллионов человек.

Состав 
Включает в себя следующие подгруппы:
 половецко-кыпчакская (западно-кыпчакская, кыпчако-куманская, кавказско-дагестанская, кыпчако-половецкая) — караимский, карачаево-балкарский, крымчакский (однако в современной разговорной и особенно в письменной речи крымчакского языка много огузских элементов) и кумыкский языки, а также мёртвые половецкий язык, мамлюкско-кыпчакский язык. Крымскотатарский и урумский язык занимают промежуточное положение между кыпчакскими и огузскими языками (ряд диалектов являются кыпчакско-половецкими, ряд — огузскими по происхождению, литературная норма носит смешанный характер). Ряд исследователей относят западный диалект татарского языка именно к данной подгруппе, а не к поволжско-кыпчакской;
 поволжско-кыпчакская (северо-кыпчакская, урало-поволжская, булгарско-кыпчакская, кыпчако-булгарская) — татарский и башкирский языки;
 кыпчакско-ногайская (кыпчако-казахская, дештийско-сибирская, ногайско-кыпчакская) — казахский, каракалпакский, ногайский, степной крымский, узбекско-ногайский;
 киргизско-кыпчакская (восточно-кыпчакская) — киргизский, южноалтайский, ферганско-кыпчакский.

Критика 
Точка зрения (без деления кыпчакских языков на подгруппы) сформулирована в разделе О. А. Мудрака, написанном для коллективной монографии «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции» под редакцией Э. Р. Тенишева). При этом в основном разделе той же монографии выделяется северная (уральская) подгруппа кыпчакских языков, включающая в себя татарский, башкирский и барабинский языки.

Половецко-кыпчакская подгруппа разделяется рядом исследователей на две подгруппы, в первую из которых входят караимский и крымскотатарский языки вместе со всеми этнолектами, а во вторую остальные (кумыкский, карачаево-балкарский и вымершие армяно-кыпчакский и мамлюкско-кыпчакский).

Также как киргизско-кыпчакские рассматриваются языки южноалтайский, ферганско-кыпчакский и киргизский. Иногда объединяются с ногайскими, но это уже в плане глоттохронологии ошибочно: киргизско-кыпчакский языковой тип оформился раньше разделения оставшегося кыпчакского ареала на поволжский, половецкий и ногайский ареалы, ногайский языковой тип, наоборот, является позднейшим из кыпчакских.

Древнекыргызский (енисейско-кыргызский) язык принадлежал к хакасско-алтайской группе восточной ветви тюркских языков, специалисты, выводящие киргизско-кыпчакскую группу из древнекыргызского, придерживаются точки зрения, согласно которой в процессе ассимиляции современные киргизско-кыпчакские языки приобрели немало черт (лексических и грамматических) соседних тюркских (преимущественно кыпчакских), что и дает основание современным лингвистам причислять эти языки к кыпчакским.

Фонетические особенности

Изменение ағ > ау 
Важнейшим отличительным признаком кыпчакской группы считается изменение ағ, ағы, ағу > ау (тағ > тау — «гора») с возможным дальнейшим огублением обоих компонентов — тоу, тоо, туу, что наиболее последовательно осуществилось в киргизско-кыпчакской подгруппе, но прослеживается и в ряде других языков, например, в карачаево-балкарском.

В этом развитии существует ряд исключений:

а) в кыпчакских сочетание ағ развиваться может также в ай(ы) или аа (западнокыпчакское баула- и байла- — «связывать», киргизско-кыпчакское айыл при западнокыпчакском аул — «поселение», киргизско-кыпчакское саа- при западнокыпчакском сау- — «доить») — киргизско-кыпчакские формы могут объясняться монгольским влиянием (айил, саа-);
б) в половецко-кыпчакских развитие ағ в ау непоследовательно: караимское, крымскотатарское (южнобережное и литературное) дагъ — «гора» (но северно-крымское тау);
в) развитие ағ в ау встречается за пределами кыпчакской группы: или-тюркское и диалектное северноалтайское тау.

См. также 
 Тюркские языки
 Кыпчаки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кыпчакские рукописи
 Кыпчакские языки на сайте А. Н. Гаркавца

Тюркские языки